Blanco Encalada puede referirse a:

 Manuel Blanco Encalada, primer presidente de Chile;
 Ventura Blanco Encalada, político y militar chileno;
 Blanco Encalada, localidad de la Argentina;
 Blanco Encalada, fragata blindada chilena del siglo XIX;
 calle Blanco Encalada, vía de comunicación de la ciudad de Buenos Aires, Argentina;
 avenida Blanco Encalada, vía de comunicación en la ciudad de San Isidro, Buenos Aires, Argentina;
 avenida Blanco Encalada, en Santiago de Chile.